Unter BEWAG Berlin versteht man:

 üblicherweise das ehemalige Energieversorgungsunternehmen Bewag (Berlin), ausgeschrieben Berliner Städtische Elektrizitätswerke Akt.-Ges. 

 oder gelegentlich auch den Fußballclub FC Treptow, als Werkverein der BEWAG Berlin gegründet.